Die Abkürzung AKSE steht für:

 AKSE-Vertrag, angepasster oder adaptierter KSE-Vertrag
 Automatische Kindersitzerkennung, ein System im Auto, das einen Kindersitz erkennt und automatisch den Airbag deaktiviert.

AKSE